Brookline est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis et au Canada :
 Brookline, dans l'État du Massachusetts,
 Brookline, dans l'État du New Hampshire,
 Brookline, dans l'État du Pennsylvanie,
 Brookline dans l'État du Vermont.
 Brookline dans la province de Québec.

Voir aussi